Молдабаев — фамилия; имеет женскую форму Молдабаева.
 Молдабаев, Ережепбай (1925—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, младший сержант.
 Молдабаев, Серик Курашевич (род. 1959) — советский производственный деятель, кандидат технических наук.